Монлео́н-Маньоа́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Кастельно-Маньоак. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65315.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 85 км юго-западнее Тулузы, в 37 км к востоку от Тарба.

По территории коммуны протекают реки Жер,  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 447 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 271 человека трудоспособного возраста (15-64 лет) 160 были экономически активными, 111 — неактивными (показатель активности — 59,0 %, в 1999 году было 63,9 %). Из 160 активных жителей работали 146 человек (79 мужчин и 67 женщин), безработных было 14 (6 мужчин и 8 женщин). Среди 111 неактивных 36 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь XV века. Исторический памятник с 1989 года
 Часовня Нотр-Дам и монастырские постройки (XVI век). Исторический памятник с 1924 года
 Бывший дом паломников, или особняк Гарезон (XIV век). Исторический памятник с 1973 года
 Укреплённые ворота. Исторический памятник с 1933 года

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи